Туспан () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль его можно перевести как «земля кроликов».

 Туспан — муниципалитет в штате Веракрус;
 Туспам-де-Родригес-Кано — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Туспан — муниципалитет в штате Мичоакан;
 Туспан — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Туспан — муниципалитет в штате Наярит;
 Туспан — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Туспан — муниципалитет в штате Халиско;
 Туспан — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.